Pöbel bezeichnet:

 Pöbel, ein abschätziges Wort für das gemeine Volk
 Niederpöbel und Oberpöbel, zwei Ortsteile von Schmiedeberg (Erzgebirge) in Sachsen
 Pöbelbach, Fließgewässers und Nebenflusses der Roten Weißeritz bei Schmiedeberg in Sachsen
 Pöbeltalbahn, geplante Schmalspurbahn im Pöbeltal (Erzgebirge)

Pöbel oder Poebel ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Poebel (1881–1958), deutscher Altorientalist 

Siehe auch:
 Pøbel